Andre Dubus (1936-1999) – scrittore statunitense
 Andre Dubus III (1959) – scrittore statunitense
 Gustave Dubus (1910-1991) – calciatore francese
 Pierre-Louis Dubus, detto Préville (1721-1799) – attore francese